Il doppio del torneo di tennis Siemens Open 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Agustín Calleri e Tobias Hildebrand che hanno battuto in finale Sebastián Prieto e Martín Rodríguez 6-2, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 Nebojša Đorđević /  Edwin Kempes (quarti di finale)
 Sebastián Prieto /  Martín Rodríguez (finale)

 Alberto Martín /  Attila Sávolt (primo turno)
 Raemon Sluiter /  Peter Wessels (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Siemens Open 1998